Coke Zero Sugar 400  är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 160 varv (400 miles, 643,737 km) på den 2,5 mile långa ovalbanan Daytona International Speedway i Daytona Beach  i Florida i USA. Loppet har körts årligen sedan 1959 och är ett av två Nascar-Cup-lopp som årligen som körs på Daytona, det andra är Daytona 500. Åren 1959-1987 kördes loppet alltid på USA:s självständighetsdag, 4 juli.

Vinnare genom tiderna 
 Firecracker 250 (1959–1962)
 Firecracker 400 (1963–1968, 1970, 1972, 1974–1984, 1986)
 Medal of Honor Firecracker 400 (1969, 1971, 1973)
 Pepsi Firecracker 400 (1985, 1987–1988)
 Pepsi 400 (1989–2007)
 Coke Zero 400 Powered By Coca-Cola (2008–2017)

Tidigare vinnare 

  – Loppet flyttat från 4 juli till 17 oktober på grund av skogsbränder i Florida.
  – Loppet kortat på grund av regn.
  – Loppet startade på söndagen och avslutades på måndagen på grund av ett regnavbrott.
  – Loppet förlängt enligt NASCAR:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen.
  – Loppet framskjutet från lördag till söndag på grund av regn.
  – Loppet startade först klockan 23:42 på lördagen och avslutades tidigt söndag morgon efter att starten försenats med 3 timmar och 34 minuter på grund av regn.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Florida
Återkommande sportevenemang med premiär 1959